Jungle Emperor (manga), een mangaserie.
De originele Japanse naam van de serie Kimba de Witte Leeuw, die gebaseerd is op bovengenoemde manga.